TRP steht für:

 Tryptophan
 transient receptor potential, eine Familie von Ionenkanälen (die TRP-Kanäle)
 Tyrosinase related protein
 Tele Regional Passau, siehe TRP1, ein bayerischer Regionalsender
 Transnational Radical Party, ehemalige italienische Partei, heute Nichtregierungsorganisation

Trp steht für:
 Trupp (Militär)

trp steht für:
 Kokborok (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Abkürzung